Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2014. Na teh olimpijskih igrah so v smučarskih skokih prvič nastopile tudi ženske. Moški so nastopili na treh tekmah.

Spored

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Po državah

Sodelujoče države

Zunanje povezave

 Uradna stran tekmovanja 

2014
Športi Zimskih olimpijskih iger 2014